Сэндвич — английское название бутерброда.

Графы Сэндвич 
 Монтегю, Эдвард, 1-й граф Сэндвич (1625—1672) — английский адмирал.
 Монтегю, Джон, 4-й граф Сэндвич (1718—1792) — английский дипломат.

См. также 
 Теорема о сэндвиче
 Сэндвич-панель
 Ланч
 Гамбургер